Juxing (kinesiska: 聚星, 聚星乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 42 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina

zh:聚星